De Russische voetbalbeker 2014/15 (Russisch: Кубок России по футболу 2014/15) was de 23ste editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. De finale werd gespeeld op 21 mei 2015 en stond onder leiding van scheidsrechter Vladislav Bezborodov. Lokomotiv Moskou won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis en kwalificeerde zich voor de play-offronde van de UEFA Europa League 2015/16.

Schema

Zie ook
Premjer-Liga 2014/15
Russisch voetbalelftal in 2014
Russisch voetbalelftal in 2015

2015
Russische